Авилов, Владимир:
 Авилов, Владимир (род. 1995) — эстонский футболист.